Currin ist der Familienname folgender Personen:

 David Maney Currin (1817–1864); US-amerikanischer Politiker (Tennessee)
 John Currin (* 1962), US-amerikanischer Maler